

Geografia 
 Heino – comune soppresso dei Paesi Bassi, ora parte di Raalte

Persone 
 Heino – cantante tedesco
 Raimo Heino – scultore e designer finlandese

Altro 
 Heino – album di Heino del 1966
 Heino – forma tedesca, estone e finlandese del nome proprio di persona Aimone